Анхелес () — испанский топоним и фамилия. Известные носители:

 Анхелес, Карлос (род. 1921) — филиппинский поэт.
 Анхелес, Фелипе (1868—1919) — мексиканский военный, участник Мексиканской революции.

Топоним 
 Анхелес — город на Филиппинах, на территории региона Центральный Лусон.

См. также 
 Анхель